Андрусяк — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрусяк Богдан Олексійович (1955) — український письменник, поет.
 Андрусяк Василь (1912 — 1946) — діяч УПА.
 Андрусяк Грег (1969) — канадський хокеїст.
 Андрусяк Григорій Якович — селянин, громадський діяч, посол Австрійського парламенту (1848—1849).
 Андрусяк Іван Михайлович (1968) — український письменник.
 Андрусяк Микола Григорович (1902 — 1985) — український історик і публіцист.
 Андрусяк Михайло Миколайович (1955) — український письменник.

Див. також 
 Андрус
 Андрос

Українські прізвища